Coppa del Mondo di sci alpino
 Coppa del Mondo di sci di fondo